Příjmení Strickland nosí více významných osobností:

 Donna Strickland (* 1959) – kanadská fyzička, akademička, laureátka Nobelovy ceny a průkopnice v oblasti laserů
 Marcus Strickland (* 1979) – americký jazzový saxofonista
 Shirley Stricklandová (1925–2004) – australská atletka, sprinterka

Externí odkazy